Chiesa di San Girolamo med betydelsen Sankt Hieronymus kyrka på italienska kan avse följande kyrkobyggnader tillägnade helgonet sankt Hieronymus:

San Girolamo dei Croati – kroaternas nationskyrka i Rom. 
Sankt Hieronymus kyrka, Rijeka – en kyrka i Rijeka i Kroatien vars italienska namn är Chiesa di San Girolamo.